In 1980 werd het 76ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 7 augustus tot 30 november. Fluminense werd kampioen.

Voorronde

Eerste toernooi

Play-off

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1980